Geissberg kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Geissberg, Aargau, berg,

Österrike 

 Kosiak, berg, Kärnten, Politischer Bezirk Klagenfurt Land,